Кубок Финляндии по футболу — национальный футбольный турнир Финляндии, победитель которого имеет право играть в первом квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА. Основан в 1955 году.

Выступления клубов

Ссылки 
 Официальная страница 

Финляндия
Футбольные соревнования в Финляндии